Liew ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Liew (* 1966), deutsche Fachbuchautorin
 Daren Liew (* 1987), malaysischer Badmintonspieler
 Jacky Liew, malaysischer Kolumnist und Kritiker